Santiago Carreras (Córdoba, 30 de marzo de 1998) es un jugador argentino de rugby que desempeña la función de wing o fullback para la franquicia Jaguares. Forma parte de Los Pumitas y del seleccionado mayor.

En noviembre del 2018 fue convocado por Los Pumas para la gira en Europa.

Además de jugar para el seleccionado de Rugby de 15, también disputa encuentros para los Sevens.

Selección

Referencias

Enlaces externos 

 Perfil en UAR

Jugadores de la selección de rugby de Argentina